Frickhinger ist der Familienname folgender Personen:

 Frickhinger (Geschlecht), eines der ältesten und noch existierenden Geschlechter der ehemaligen Reichsstadt Nördlingen.
 Christian Albert Frickhinger (1818–1907), deutscher Politiker, Pharmazeut und Botaniker 
 Ernst Christoph Frickhinger (1876–1940), deutscher Pharmazierat und Vorgeschichtsforscher
 Hans Walther Frickhinger (1889–1955), deutscher Zoologe und naturwissenschaftlicher Schriftsteller